Вятский сельский округ — административно-территориальное образование в России.

Список 
 Кировская область
 Вятский сельский округ — в составе Омутнинского района.

 Марий Эл
 Вятский сельский округ — в составе Советского района.

 Ярославская область
 Вятский сельский округ — в составе Некрасовского района.

См. также 

 Вятская губерния
 Вятский
 
 Вятский округ
 Вятский район
 Вятский уезд